Der Dreiband-Weltcup 1989/3 war das 3. Weltcupturnier im vierten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 1. bis zum 3. Dezember 1989 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Palma statt.

Geschichte 
Das Weltcup-Turnier startete für die starken Japaner mit einem Totalausfall. Yoshihiko Mano verlor nach 2:0 Satzführung gegen Rini van Bracht noch mit 2:3 Sätzen. Die knappste aller Niederlagen musste Jun’ichi Komori einstecken. Gegen Richard Bitalis verlor er im entscheidenden fünften Satz mit 14:15. Der deutsche Dieter Müller verlor auch überraschend gegen den Lokalmatador Javier Cañellas mit 2:3 Sätzen. Cañellas sorgte im Viertelfinale für eine weitere Überraschung. Gegen den französischen Altmeister portugiesischer Abstammung und Weltcup-Sieger 1986 in Berlin gelang ihm ein 3:0-Erfolg. Der Rest des Turniers bis zum Halbfinale endete mit Favoritensiegen. Im Finale besiegte Raymond Ceulemans den amtierenden Weltmeister Torbjörn Blomdahl mit 4:1 Sätzen. Es war Ceulemans dritter Weltcup-Sieg.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Nobuaki Kobayashi
  Raymond Ceulemans
  Junichi Komori
  Dieter Müller
  Ludo Dielis
  Richard Bitalis
  Francis Connesson
  Rini van Bracht
  Marco Zanetti
  Allen Gilbert
  Yoshihiko Mano

Ausrichterplätze:
  Javier Cañellas
  Javier Arenaza
  Cayo Muñoz
  Egidio Viérat

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Torbjörn Blomdahl, Raymond Ceulemans Jun’ichi Komori und Nobuaki Kobayashi) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler Eins beendet Punkten beendet, so hatte Spieler Zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Einzelnachweise 

1989 3
Karambolageveranstaltung 1989
Billardturnier in Palma